Taoxu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taoxu (köping i Kina, Guangxi), 
 Taoxu (köping i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar